NGC 3689 (другие обозначения — UGC 6467, MCG 4-27-37, ZWG 126.57, PGC 35294) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3689
Лев (созвездие)